Forest Glen kan syfta på följande platser:

Australien 

 Forest Glen (del av en befolkad plats), Queensland, Sunshine Coast,

USA 

 Forest Glen (ort), Maryland, Montgomery County, 

Robotskapade Australienförgreningar
Robotskapade USAförgreningar